

Persone 
 Carlo Giorgini (1820-1899) – imprenditore italiano e deputato del Regno d'Italia
 Ciro Giorgini (1952-2015) – critico cinematografico e autore televisivo italiano
 Daniele Giorgini (1984) – tennista italiano
 Francesco Giorgini (1949) – ex calciatore e allenatore italiano
 Gaetano Giorgini (1795-1874) – matematico, ingegnere e politico italiano
 Giorgio Giorgini (...-...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giovanni Battista Giorgini (1818-1908) – giurista e politico italiano
 Giovanni Battista Giorgini (1898-1971) – imprenditore italiano
 Mario Giorgini (1900-1977) – ammiraglio italiano
 Mass Giorgini (1968) – bassista, produttore discografico e ingegnere del suono statunitense
 Michela Schiff Giorgini (1923-1978) – egittologa italiana
 Niccolao Giorgini (1773-1854) – politico italiano
 Vittorio Giorgini (1926-2010) – architetto italiano

Altro 
 6775 Giorgini – asteroide della fascia principale
 Giorgini – famiglia italiana
 Ponte Giorgini – ponte di Castiglione della Pescaia, in Toscana
 Villa Giorgini Schiff – edificio nel comune di Montignoso, provincia di Massa Carrara